Минулого року турнір виграли Квета Пешке та Демі Схюрс, але цього разу вони грали з іншими партнерками. Пешке утворила пару з Еллен Перес, а Схюрс з Ніколь Меліхар. Обидві пари програли дуету Саманта Стосур / Чжан Шуай; Перес і Пешке у другому колі, а Меліхар і Схюрс — у чвертьфіналі.

Стосур і Чжан перемогли в турнірі, здолавши в фіналі пару Габріела Дабровскі / Луїза Стефані з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари
Перші чотири сіяні пари починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання
Основна сітка 

Western & Southern Open - Doubles
Women's Doubles